

Palmarès

Bahçeşehir: 2021-22

Altri progetti

Collegamenti esterni